Albertino Inácio Pimentel, conhecido como Carramona (Rio de Janeiro, 12 de abril de 1874 — Rio de Janeiro, 6 de agosto de 1929) é um trompetista, compositor e maestro brasileiro.

Trompetistas do estado do Rio de Janeiro
Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Maestros do Rio de Janeiro (estado)